Суон (острова, Фолклендские острова) — острова в составе Фолклендских (Мальвинских) островов.
 Второе название островов Сисне в Гондурасе